Selenazool (stofklasse), een stofklasse van organoseleenverbindingen
 1,2-selenazool
 1,3-selenazool